Plou kan syfta på"

 Plou, Cher – en kommun i Frankrike
 Plou, Aragonien – en kommun i Spanien
 Plou (vattendrag) – ett vattendrag i Elfenbenskusten